Estilete (botânica) - em botânica, o prolongamento do ovário até o estigma das flores
 Estilete (arma) - arma branca em forma de pino
 Estilete (ferramenta) - objeto que possui uma lâmina retrátil e regulável, usado para cortes precisos
 Cotó - arma branca de fabrico artesanal

Desambiguação